Шеллі Марш () — персонаж мультиплікаційного серіалу «Південний парк», сестра одного з головних героїв серіалу — Стена Марша, дочка Ренді Марша і Шерон Марш, внучка Марвіна Марша.

Аж до своєї смерті Шеллі озвучувала Мері Кей Бергман; пізніше її озвучували Мона Маршалл і Еліза Шнайдер. В даний час Шеллі озвучує Ейпріл Стюарт (правда, протягом 10-11 сезонів нею була виголошена лише одна репліка). Шеллі зазвичай носить білу футболку та рожеві штани, а також величезну шийну пов'язку і брекети на зубах, що нібито перетинають. У неї довге коричневе волосся; зазвичай Шеллі можна побачити з озлобленим виразом обличчя, а її голос — хрипкий і шепелявий. Зрідка Шеллі можна побачити в піжамі рожевого кольору.

Вибір імені персонажа, ймовірно, пов'язаний з тим, що у Трея Паркера є старша сестра Шеллі, яка і послужила основою для образу Шеллі Марш.

Характер 
Шеллі носить брекети і шийну пов'язку, у зв'язку з чим жахливо комплексує. До того ж у Шеллі, мабуть, немає друзів, її ніхто не любить, і хлопець який зустрічався з нею деякий час Скайлер її кидає. Всі ці комплекси виливаються в озлобленість Шеллі на все навколишнє, особливо — на свого брата Стена. Шеллі любить тільки одну річ більше, ніж Рассела Кроу — обламати своєму братові кайф. Особливо яскраво їх протистояння проявилося в епізоді «Слон займається коханням зі свинею» — першому, де з'являється Шеллі.

Стосунки

З братом Стеном 
Улюблене слово Шеллі — «turd» («гівно» або «гівнюк»). Шеллі називає так брата, а також використовує практично в кожній своїй фразі. Протягом серіалу Шеллі постійно і дуже витончено б'є Стена, як тільки залишається з ним наодинці (в тому числі вона кидає в нього телевізором і обробляє газонокосаркою), через що він ходить із синцем під оком. Якщо Стен чимось завинив, Шеллі завжди запитує у батьків: «Можна я йому вріжуся?»; дівчинці з сім'ї, з якої знайомляться Марші, Шеллі говорить, що її брат — «гівнюк тупий». В епізоді «Вітрянка» Шеллі б'є Стена, коли вони обоє лежать в лікарні.
Та все ж деякі моменти свідчать про те, що Шеллі любить Стена, хоч і ретельно це приховує. В епізоді 612 можна побачити їх фотографію, де Шеллі посміхається і обіймає брата. В епізоді 105, після численних побиттів, Шеллі несподівано рятує брата від покарання (після чого, втім, негайно б'є знову). В епізоді «Дитячий сад» вона і зовсім виховує Стена — обіцяє захистити його від хулігана, якщо він зізнається вчительці, що насправді це скоїв він з друзями.

З батьками 
Батьки, мабуть, практично байдужі до Шеллі. Вона не особливо з ними церемониться (наприклад, одного разу питає у мами: «Що за шило у батька в дупі?»). Роздратовано сприймає ініціативи на кшталт ідеї Ренді стати мормонами, і вони не вірять словами Стена про те, що вона його б'є. Проте, коли в епізоді «Історія про мерзенне приставання» її батьків саджають за безпідставним доносом у Стена, вона сильно на нього злиться (після чого він негайно доносить і на неї).

З Іншими 
В епізоді «Котяча оргія» Шеллі залишається як нянька у Картмана і приводить до нього в будинок свого бойфренда — це 22-річний Скайлер, який в свою чергу приводить туди свою групу (вони навіть співають жахливу пісню, яку Скайлер присвятив Шеллі). Пізніше з'ясовується, що Скайлера від Шеллі був потрібен тільки секс, в чому вона йому, природно, відмовляє (їй тільки 12); тоді він кидає її. Тоді Шеллі об'єднується з Картманом — вони мстять йому, спочатку ламаючи його улюблену гітару, а коли приходить назад, посипають його «котячою м'ятою», що приводить в шаленство кішок, які і накидаються на нього. Втім, в подальших епізодах Шеллі ніяк не виділяє Картмена.

Інтереси і таланти 

Шеллі обожнює дивитися телевізор; відомо, що серед її улюблених шоу — «Баффі — переможниця вампірів» і «Друзі»; шоу Терренса і Філліпа Шеллі, навпаки, терпіти не може. Обожнює Рассела Кроу. У фільмі «Південний Парк: великий, довгий і необрізаний», коли її залишають доглянути за дітьми, вона каже, щоб вони вели себе тихо, а сама йде свою кімнату слухати записи Брітні Спірс.

В епізоді «Котяча оргія» Шеллі пише пісню; вона називається «Turds» () і присвячена тому, як багато навколо гівнюків. Шеллі намагається виконувати цю пісню з групою Скайлера. Не любить прикраси.

Посилання 
http://southpark.wikia.com/wiki/Shelly_Marsh